Escapade (canção) - da cantora norte-americana Janet Jackson
Peugeot 206 Escapade - modelo de automóvel

Desambiguação